

Cinema e televisione 
 Shanti – film indiano del 2003
 Shanti – soap opera (il personaggio "Shanti" è interpretato da Mandira Bedi)
 Shanti – personaggio Disney de Il libro della giungla e Il libro della giungla 2
 Shanti – personaggio della serie cinematografica del ciclo indo-malese
 Shanti – virus fittizio della serie televisiva Heroes

Musica 
 Shanti – album del 2002 di Hitomi Shimatani
 Shanti – singolo del 2002 di Hitomi Shimatani
 Shanti/Astangi – una canzone del 1998 di Madonna

Onomastica 
 Shanti – nome proprio di persona indiano femminile

Persone 
 Oliver Shanti – musicista new age

Religione 
 Shanti – nell'induismo indica uno stato di pace interiore